El nombre Moisés puede referirse a:

Moisés, personaje de la historia bíblica 
 Moisés, nombre del profeta bíblico.

en el arte 
 Moisés de Miguel Ángel, escultura renacentista.
 Pruebas de Moisés, fresco del pintor renacentista Sandro Botticelli.
 Moisés y Aarón, pieza de ópera en dos actos, compuesta por Arnold Schönberg'.

 Nombre 
 
 Moisés, nombre de pila masculino en español;
 Personajes con el nombre Moisés 
 Moisés el Moro, santo, venerado por diferentes iglesias cristianas.
 Moisés Guevara, político y guerrillero boliviano.
 Moisés Davia, director de bandas de música, orquestas y compositor de música español.
 Moisés Saba, empresario mexicano.
 Moisés Mussa, educador, ensayista y pensador chileno de origen árabe.
 Moisés Quiñónez, cantautor y productor musical mexicano.
 Moisés Lebensohn, político, periodista y abogado argentino.
 Moisés Solana Arciniega, piloto de autos mexicano, en la modalidad F1, F2 en los entre los años 50 y 60.
 Moises Arias, actor estadounidense.
 Moisés Sáenz, educador, diplomático y político mexicano.
 Moisés Villarroel, futbolista chileno.
 Moisés Gadea, cantante y cantautor nicaragüense.
 Moisés de Santiago Bertoni, escrito y botánico suizo.
 Moisés de Huerta, escultor español (Valladolid 1881 - Mérida 1962) 
 Moisés, cantante venezolano.
 Subcomandante Moisés, portavoz del EZLN.

 Divisiones administrativas 
 Moisés Ville, comuna del Departamento San Cristóbal, Provincia de Santa Fe'', Argentina.

Otros usos 
 Moisés, nombre de las canastillas ligeras de mimbre, lona u otro material, con asas, que sirven de cuna portátil.
 Operación Moisés, operación de rescate de judíos organizada por el gobierno israelí en 1984.
 Moisés, pintura de Frida Kahlo también conocida como "Núcleo solar".